Municipio de San Carlos puede referirse a:

 Municipio de San Carlos, municipio en el departamento de Maldonado, Uruguay.
 Municipio de San Carlos, municipio en el estado de Tamaulipas, México.